El término (el) abogado del diablo puede referirse, en esta enciclopedia:

 al abogado del diablo (también, promotor de la fe o promotor de la justicia), nombre que recibe el procurador fiscal en los procesos de canonización de la Iglesia Católica;
 a El abogado del diablo (The Devil's Advocate), película de 1997, interpretada por Keanu Reeves y Al Pacino;
 a El abogado del diablo (Guilty as Sin), película de 1993, dirigida por Sidney Lumet, interpretada por Don Johnson y Rebecca De Mornay;
 a Abogado del Diablo (1984-1987), un grupo punk español;
 a El abogado del diablo, novela de Morris West.